Eriksberg pode se referir a:

 Eriksberg (Botkyrka)
 Eriksberg (Gotemburgo)
 Eriksberg (Uppsala)
 Eriksberg (Finlândia)

Desambiguação